Die Liste der Städte in Norwegen bietet einen Überblick über alle Ansiedlungen, die Stadtrechte haben. Nicht alle städtischen Ansiedlungen, also nicht alle Tettsteder, haben den Stadtstatus.

Alphabetische Übersicht der Städte 

Am 1. Januar 2020  gab es in Norwegen offiziell 106 Städte (byer) inklusive der Bergstadt (bergstad) Røros. Davon waren 46 bereits vor 2012 Verwaltungsstädte und 60 bekamen den Stadtstatus erst später. Die folgende Tabelle enthält alle Städte des Landes, die Gemeinde und Provinz (Fylke), zu der die Stadt gehört, sowie das Jahr, in dem das Stadtrecht verliehen wurde.

Orte mit abgegangenem Stadtrecht

Siehe auch 
 Liste der größten Tettsteder Norwegens
 Liste der norwegischen Kommunen
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 Statistics Norway
 City Population – Einwohnerzahlen der Städte Norwegens
 City Population – Einwohnerzahlen der Gemeinden Norwegens

!Stadte
Norwegen